The New Baby é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 estrelando Mack Sennett e Mabel Normand. O filme mudo foi dirigido pelo próprio Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco